3N est un code, qui signifie :
 Air Urga (Ukraine), selon le code AITA des compagnies aériennes
 selon le code OACI des compagnies aériennes, Air Urga a pour code URG
 la troisième forme normale

Voir aussi 
 

Code